Фронт може да се отнася за:
 атмосферен фронт или въздушен фронт – граница между въздушни маси
 вълнов фронт или фронт на вълната – (във физиката) множество от точки с една и съща фаза
 военен фронт – линия на бойните действия, военно формирование (група армии)
 фронт – масова (обществено-политическа) организация
 широк фронт – обединение от партии и движения
 народен фронт – подобно политическо обединение
 Отечествен фронт – българска политическа коалиция
 Фронт, село и община в Италия, регион Пиемонт, провинция Торино